Red House steht für:

 Red House (London), Haus in Bexleyheath (England)
 Red House (New York), Stadt im Cattaraugus County (USA)
 Red House (Port of Spain), Gebäude in Port of Spain (Trinidad und Tobago)

im NRHP gelistete Objekte:

 Red House (New York), ID-Nr. 83001742
 Red House (Rhode Island), ID-Nr. 96001323
 Red House (Texas), ID-Nr. 71000972

Siehe auch:
 Redhouse
 Rotes Haus